

Letteratura 
La scomparsa del fuoco greco (Dark Fire) – romanzo di C. J. Samson del 2004
Sfida eccitante (Dark Fire) – romanzo di Robyn Donald

Musica 
 Dark Fire – traccia dell'album Heat of the Sun di Strunz & Farah del 1995
Gibson Dark Fire – chitarra elettrica della Gibson Guitar Corporation